Strategische Planung steht für:

 Strategische Planung (Betriebswirtschaft)
 Strategische Planung (Account Planning)